Музеи Сталина — музеи, посвященные руководителю СССР — Иосифу Сталину.
 Музей Сталина и Ленина в Бухаресте.
 В Гори, где родился Иосиф Сталин, расположен его дом-музей.
 В Сольвычегодске есть музей «Дом-памятник политических ссыльных» — мемориальный дом-памятник И. В. Сталина, музей расположен в доме, где с 1908 по 1910 год отбывал ссылку И. В. Сталин.
 В Вологде есть музей «Вологодская ссылка» в доме, где Сталин отбывал ссылку с декабря 1911 по февраль 1912 года. Есть мемориальная комната, в которой жил Сталин, там экспонируется его восковая фигура.
 В Волгограде в мае 2006 года открылся музей Сталина в здании культурного центра «Сталинград» на Мамаевом кургане.
 В Башкортостане, в городе Уфе к 132-й годовщине со дня рождения Сталина открылся его музей..

В России музеи Сталина действуют в Москве (Исторический музейный комплекс «Запасной командный пункт Верховного Главнокомандующего Красной Армии И. В. Сталина периода Великой Отечественной войны 1941—1945 годов» в Измайлово (т. н. «Бункер Сталина»), музей открыт в Волгограде, в Уфе, в Иркутске, Вологде, Махачкале, Владикавказе. Также музейный статус имеет дача Сталина в Сочи. Были предложения обустроить центральный музей Сталина на ближней даче в Кунцево, где сохранилась вся историческая обстановка, и множество предметов того времени.

Музей Сталина в Уфе 
Башкирский республиканский музей Иосифа Виссарионовича Сталина — открыт в 2011 году при поддержке Башкирского рескома КПРФ. Расположен в одном здании с Орджоникидзевским райкомом Компартии по адресу: Уфа, улица Кузнецова, 7. Работает по воскресеньям с 11.00 до 15.00 часов.

Экспозиции:
 «Детство и юность Сталина»;
 «Сталин — революционер»;
 «Роль Сталина в создании Башкирской АССР»;
 «Роль Сталина в Великой Отечественной войне»;
 «Сталин и современность».

Фотографии советского периода, юбилейные и обычные монеты, деньги, журнал «Пионер» 1953 года и барельеф Сталина размещены в отдельную витрину. Есть картина послевоенных лет, на которой изображен Сталин. Коллекция значков и медалей всего советского периода расположена на вымпеле тех лет.

Книжный фонд музея содержит полные собрание сочинений Сталина 1950 года издания (13 томов), биография Сталина (1950 г.), Сталинские брошюры (1949 гг.), переписка Сталина с президентами Америки — Рузвельтом и Трумэном, подшивка газет тех лет (1950—1953 гг.) и многое другое. Также собраны современные издания, книги и газеты про Сталина.

Примечания 

Списки музеев